Zacatecas je název míst v Mexiku:

 Zacatecas (stát) – jeden z 31 států Mexika,
 Zacatecas (město) – hlavní město stejnojmenného mexického státu.